Наталья Павловна Зубкова (по мужу Новакова) (11 апреля 1947, город Москва) — советская и российская театральная актриса, народная артистка Российской Федерации (1996), актриса и режиссёр Ставропольского театра драмы, преподаватель факультета искусств Ставропольского государственного университета и Ставропольского училища искусств.

Биография 
Родилась 11 апреля 1947 года в городе Москве в семье военнослужащего.

Завершила обучение и получила театральное образование, окончив актерское отделение Тюменского училища искусств. Также имеет высшее режиссёрское образование, получила диплом факультета искусств Ставропольского государственного университета. Начала свою актёрскую жизнь в театре в городе Тюмени. Трудилась в театральной труппе Уссурийского драматического театра, Театр Группы Советских войск в Германии.

С 1984 года и до настоящего времени работает на сцене Ставропольского театра драмы. Более 35 лет радует своей театральной работой местных поклонников искусства. В этом же театре, имея режиссёрское образование, является автором ряда постановок.

Обращала своё внимание и на педагогическую деятельность. Руководитель трёх выпусков актёрского курса Ставропольского училища искусств, а также выпусков актёрского отделения факультета искусств Ставропольского университета. Профессор.

Воспитала сына. Супруг — Михаил Новаков, актёр.

Награды и премии 
 Медаль Пушкина (31 января 2002 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Народная артистка Российской Федерации (13 июня 1996 года) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд.
 Заслуженная артистка РСФСР (26 октября 1981 года) — за заслуги в области советского театрального искусства.
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем».
 Серебряная медаль им. А. Д. Попова (1984).
 Премия Тюменского комсомола (1984).
 почётная медаль за «Инновации и развитие»
 2 премии Губернатора Ставропольского края в области театрального искусства им. М. П. Кузнецова.
 Специальный приз конкурса «Женщина года Ставрополя — 2011».

Работы в театре

Ставропольский театр драмы

Актриса 
 роль Аркадиной («Чайка» А. П. Чехова)
 роль Ады («Три супруги совершенства» А. Касоны)
 роль Бланш ("Трамвай «Желание» Т. Уильямса)
 роль Варвары Васильевны («Осенние скрипки» И. Сургучева)
 роль Вассы Железновой («Васса Железнова» М. Горького)
 роль Виринеи («Виринея» Л. Н. Сейфуллиной)
 роль Джулии («Альпийская баллада» В. Быкова)
 роль Екатерины I («Шут Балакирев» Г. Горина)
 роль Екатерины II («Фаворит» В. Пикуля)
 роль Екатерины II («Царская охота» Л. Зорина)
 роль Елены Андреевны («Дядя Ваня» А. П. Чехова)
 роль Елизаветы («Шах королеве!» М. Новакова)
 роль Каролины («Недосягаемая» С. Моэма)
 роль Катерины («Леди Макбет Мценского уезда» по Н. С. Лескову)
 роль Клары Цеханассьян («Визит дамы» Ф. Дюрренматта)
 роль Констанции («Женское постоянство» С. Моэма)
 роль Кручининой («Без вины виноватые» А. Островского)
 роль Леы («Голубчик» Колетт)
 роль Леди Кэтрин («Круг»)
 роль Мамаевой («На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского)
 роль Маргариты («Дама с камелиями» А. Дюма)
 роль Марго («Шарады Бродвея» М. Орра и Р. Дэнема)
 роль Марии Стюарт («Да здравствует королева, виват!» Р. Болта)
 роль Марии Стюарт («Мария Стюарт» Ф. Шиллера)
 роль Медеи («Медея» Еврипида)
 роль Мирандолины («Трактирщица» К. Гольдони)
 роль Миссис Чивли («Идеальный муж» О. Уайльда)
 роль Нилы Снижко («Барабанщица» А. Д. Салынского)
 роль Нины («Я стою у ресторана…» Э. С. Радзинского)
 роль Памелы («Моя дорогая Памела» Дж. Патрика)
 роль Серафины («Татуированная роза» Т. Уильямса)
 роль Тани («Пока она умирала» Н. Птушкиной)
 роль Филумены («Филумена Мартурано» Э. де Филиппо)
 роль Ханумы («Проделки Ханумы» А. Цагарели)
 роли Эймен, Бобби, Жанет («Последний пылкий влюбленный» Н. Саймона)
 роль Эммы Бовари («Мадам Бовари» Г. Флобера)
 роль Элеоноры («Месье Амилькар» Ива Жамиака)
 роль Элиноры («Лев зимой» Дж. Голдмена)
 роль Женщины с длинными ногтями («Лайф-Лайф»)

Режиссёр 
 постановка А. Касона «Дикарь»
 постановка М. Зощенко «Гримасы жизни с неожиданным антрактом»
 постановка М. Мэйо, М. Эннекен «Моя жена — лгунья»
 постановка Е. Шварц «Голый король»
 постановка В. Гюго «Рюи Блаз»
 постановка Т. Габбе «Жан Бесстрашный»
 постановка А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
 постановка Б. Заходер, В. Климовский «Крылья Дюймовочки»
 постановка Э. Лабиш «Жених для майора»
 постановка Н. Птушкина «Жемчужина черная, жемчужина белая»
 постановка Г. Сапгир, П. Цыферов «Золотое ухо»
 постановка С. Прокофьева, И. Токмакова «Финист — Ясный Сокол»
 постановка В. Ежов « Соловьиная ночь»
 постановка Г. Х. Андерсен «В некотором королевстве…»
 постановка А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»
 постановка Н. Рубцов «Пусть душа останется чиста»
 постановка С. Есенин «Венец певца — венец терновый»
 постановка В. Розов «В день свадьбы»
 постановка Л. Зорин «Царская охота»
 постановка М. Панфилова-Рыжкова «Тайна заколдованного портрета»
 постановка Н. Птушкина «Браво, Лауренсия!»
 постановка А. ДُЭннери, Ф. Дюмануар «Дон Сезар де Базан»
 постановка Д. Псафас «Требуется лжец»
 постановка Г. Мамлин «Эй, ты здравствуй!»
 постановка М. Новаков «Шах королеве!»
 постановка С. Маршак «Горя бояться — счастья не видать»
 постановка М. Новаков «У нас — все наоборот»
 постановка Н. Скороход «Собор Парижской Богоматери»
 постановка А. Арбузов «Вера, Надежда, Любовь»
 постановка Р. Киплинг «Маугли»
 постановка Ю. Юрченко «Бермуды»
 постановка М. Новаков «Дед Мороз, ау-у-у»
 постановка М. Новаков «Ты не Джульетта»
 постановка В. Шекспир «Ромео и Джульетта»
 постановка М. Старицкий «Ах, не говорите мне за любовь!»
 постановка А. Мардань «Ночь святого Валентина»
 постановка М. Новаков «Невероятные приключения Елочки и ее друзей»
 постановка Ж. Ануй «Генералы в юбках»
 постановка К. Людвиг «Одолжите тенора»
 постановка М. Новаков «Спящий красавец»
 постановкаЕ. Муравьев «Леонардо»
 постановка П. Бомарше «Безумный, безумный день…(Женитьба Фигаро)»

Примечания

Ссылки 
 Ставропольский театр драмы